

Pseudonyme 

 Fish (né en 1958), de son vrai nom William Derek Dick, chanteur et compositeur écossais, ex-chanteur du groupe Marillion.
 Ginger Fish (né en 1965), de son vrai nom Kenny Wilson, batteur du groupe de Marilyn Manson.

Patronyme 

 
 Albert Fish (1870-1936), célèbre tueur en série américain.
 Bobby Fish (né en 1976), catcheur américain.
 Charles Elijah Fish (1854-1933), homme politique canadien.
 Fred Fish (1952–2007), développeur américain.
 George Fish (1895-1977), un joueur américain de rugby à XV, champion olympique en 1920.
 Hamilton Fish (1808-1893), homme politique américain.
 
 Jennifer Fish (née en 1949), patineuse de vitesse américaine.
 Mardy Fish (né en 1981), joueur de tennis américain.
 Matt Fish (1969-), joueur américain de basket-ball.
 Morris Fish (né en 1938), avocat et professeur québécois.
 Nancy Fish (née en 1938), actrice américaine.
 Preserved Fish, commerçant de la marine marchande de New York au début du .
 Rhiannon Fish (née en 1991), actrice canadienne et australienne.
 Robert L. Fish (1912-1981), écrivain américain de roman policier.
 Phil Fish (né en 1984), le développeur de Fez.
 Samantha Fish (née en 1989), chanteuse et guitariste de blues américaine.

Sigles 
 Hybridation in situ en fluorescence (fluorescence in situ hybridization), technique de biologie moléculaire employée notamment en cytogénétique
 , un protocole de communication
 Forum international des sciences humaines

Lieux

 Fish Town, capitale du comté de River Gee au Liberia.
 La

Nom de code
 Fish, nom de code allié pour plusieurs machines de chiffrements de flot utilisées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.

Cinéma
 Fish, un film de Bert Williams, sorti en 1916
 Big Fish, un film de Tim Burton.
 Shooting Fish, un film de Stephan Schwartz.

Musique
 Fish est le surnom de Chris Squire, bassiste de Yes.
 Fish out of Water est le titre du seul album solo de Chis Squire.
 Citizen Fish, un groupe de ska britannique du début des années 1990.
 Drowning Fish, un groupe de punk américain.
 Thing-Fish, un album de Frank Zappa.

Informatique 
  ou Files Transferred Over Shell, un protocole de transfert de fichiers.
 Fish, un Shell Unix (interpréteur de commandes).
 El-Fish, un jeu de simulation sorti en 1993.

Autres
 Fish only, un aquarium ne comportant que des poissons.
 Banana Fish, un manga de Akimi Yoshida.
 , une série de télévision des années 1970 avec Abe Vigoda.
 Fish, une forme spécifique de planche de surf.
 Fish est le surnom de Billy O'Neil, professionnel en roller acrobatique.
 GloFish, un poisson fluorescent génétiquement modifié.
 Fish and chips, plat d'origine britannique content du poisson et des frites

Voir aussi
 Fisher

Code
Homonymie de titre
Nom de code
Homonymie d'hydronyme
Surnom